Самуи́л Нау́мович Ландко́ф (1887—1970) — советский и российский учёный-, доктор юридических наук (1949), профессор (1926).

Биография 
Родился 6 января (18 января по новому стилю) 1887 года в городе Кременчуге Полтавской губернии в еврейской семье.

В 1915 году поступил на юридический факультет Харьковского университета (ныне Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина), который окончил в 1919 году. По его окончании работал помощником присяжного поверенного и юрисконсультом городского продотдела Харькова; консультантом и заведующим судебно-следственного отдела Харьковского губернского управления.

В 1920 году Самуил Ландкоф начал свою научно-педагогическую деятельность. В течение 1920—1930 годов он был преподавателем и профессором кафедры гражданского права и гражданского процесса на правовом факультете в Харьковском институте народного хозяйства. В 1931 году находился на должностях профессора Харьковского финансово-экономического института (ХФЭИ, ныне Харьковский национальный экономический университет) и Института рационализации управления, образованных после расформирования Харьковского института народного хозяйства.

С 1938 года — профессор, заведующий кафедрой гражданского права Киевского государственного университета (КГУ, ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). В 1941 году Самуил Ландкоф эвакуировался в город Саратов, где работал профессором Саратовского юридического института (СЮИ, ныне Саратовская государственная юридическая академия), а в 1942 году возглавлял кафедру теории и истории права в Объединённом украинском государственном университете, находящемся в эвакуации в Кзыл-Орде. После освобождения Киева снова работал профессором и был заведующим кафедрой гражданского права КГУ. В 1949 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Основные проблемы советского изобретательского права». С 1958 года преподавал в Киевском институте народного хозяйства (КИНХ, ныне Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана). В 1970 году был принят на должность профессора-консультанта кафедры гражданского права Харьковского юридического института (ХЮИ, ныне Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого).

Самуил Наумович Ландкоф занимался проблемами правового регулирования хозяйственной деятельности предприятий, вопросами изобретательского, патентного и авторского прав. Принимал непосредственное участие в подготовке различных законов, в частности проектов Гражданских кодексов РСФСР и УССР (оба 1922 года) и Гражданского кодекса УССР (1964 год). Был автором многих трудов и учебника «Основы советского гражданского права», по которому училось не одно поколение юристов. Подготовил 18 кандидатов наук.

Умер 30 сентября 1970 года в Харькове. Отец советского математика Наума Самойловича Ландкофа.

Был награждён медалями, в числе которых «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В Российском государственном архиве экономики имеются документы, относящиеся к С.Н. Ландкофу.

Примечания

Ссылки 
 ЛАНДКО́Ф Самуїл Наумович
 ЛАНДКОФ Самуїл Наумович

Выпускники юридического факультета Харьковского университета
Преподаватели Киевского университета
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Правоведы СССР
Авторы учебников права
Преподаватели Харьковского института народного хозяйства